Sternoppia är ett släkte av kvalster. Sternoppia ingår i familjen Sternoppiidae. 

Sternoppia är enda släktet i familjen Sternoppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Sternoppia